NACRA Women’s Sevens 2013 – dziewiąte mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem męskim w George Town w dniach 9–10 listopada 2013 roku. Areną zmagań był Truman Bodden Stadium. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2014.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Truman Bodden Stadium w stolicy Kajmanów George Town turnieju początkowo miało wziąć udział jedenaście reprezentacji, które w pierwszym dniu miały walczyć systemem kołowym w trzech grupach – dwóch czterozespołowych i jednej trzyzespołowej, a najsłabsze reprezentacje z każdej z grup, które nie awansowały do ćwierćfinałów, zmierzyły się w drugim dniu ponownie systemem kołowym o miejsca 9–11. Ostatecznie jednak osiem uczestniczących drużyn w pierwszym dniu rywalizowało w dwóch czterozespołowych grupach o rozstawienie przed zaplanowaną na drugi dzień fazą pucharową, rozpoczynającą się od ćwierćfinałów.

Trzy zespoły, prócz Meksyku, spełniające warunki nałożone przez ODECABE uzyskiwały również o awans do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2014.

Dla części zespołów była to forma przygotowań przez rozpoczynającym się w Dubaju sezonem IRB Women’s Sevens World Series.

W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek, faworyzowany zespół rezerw Kanady następnie łatwo awansował do finału, w którym wysoko pokonał Meksykanki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

2013
2013 w rugby union
2013 w Ameryce Północnej
George Town (Kajmany)
Kajmany w XXI wieku
Sport na Kajmanach